Gottsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Gottsberger (* 1940), deutsch-österreichischer Wissenschaftler
 Rudolf Gottsberger (* 1976), österreichischer Sounddesigner, Filmtonmeister, Video Editor und Filmemacher